La stagione 1969-70 dei Los Angeles Stars fu la 3ª nella ABA per la franchigia.

I Los Angeles Stars arrivarono quarti nella Western Division con un record di 33-45. Nei play-off vinsero la semifinale di division con i Dallas Chaparrals (4-2), la finale di division con i Denver Rockets (4-1), perdendo poi la finale ABA con gli Indiana Pacers (4-2).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1969-1970 delle squadre di pallacanestro
1969-1970